Kahlweit ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrin Kahlweit (* 1959), deutsche Journalistin, Tochter von Manfred Kahlweit
 Manfred Kahlweit (1928–2012), deutscher Physikochemiker

Siehe auch:
 Kallweit
 Kalweit